Nespitz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Mešovice (Nespitz), Ortsteil von Uherčice, Okres Znojmo 
 Nespice (Nespitz), Ortsteil von Vacov, Okres Prachatice